Hydrocotyle natans är en flockblommig växtart som beskrevs av Carl Peter Thunberg. Hydrocotyle natans ingår i släktet spikbladsläktet, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Spikbladsläktet
natans